Asediul orașului Maubeuge poate să desemneze unul din cele patru asedii ale orașului Maubeuge:
 Asediul orașului Maubeuge (1637) în timpul Războiului de Treizeci de Ani;
 Asediul orașului Maubeuge (1793) în timpul războaielor Primei Coaliții;
 Asediul orașului Maubeuge (1815) în timpul celor o sută de zile;
 Asediul orașului Maubeuge (1914) în timpul Primului Război Mondial.

Dezambiguizare